Do soutěže dvouhry juniorek na londýnském Wimbledonu 2015 nastoupilo šedesát čtyři tenistek. Obhájkyní titulu byla lotyšská hráčka Jeļena Ostapenková, která se rozhodla účastnit ženské dvouhry.

Premiérový grandslamový titul dobyla nenasazená 15letá Ruska Sofja Žuková, když ve finále zdolala krajanku a turnajovou dvanáctku Annu Blinkovovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–4. Do juniorského žebříčku ITF si připsala 375 bodů, finalistka pak získala 270 bodů.

Žuková se stala druhou ruskou vítězkou wimbledonské juniorky. Navázala tak na trofej Věry Duševinové z roku 2002, která ve finále přehrála Marii Šarapovovou.

Nasazení hráček

Pavouk

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Wimbledon 2015
Juniorský tenis v roce 2015